Asse eller Assé kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Asse, kommun, Flandern, Provincie Vlaams-Brabant,

Frankrike 

 Assé-le-Riboul, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Assé-le-Boisne, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Assé-le-Bérenger, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar